Believe in Me () може значити:

Музика 

 Believe in Me (альбом), альбом Даффа Маккагана

Пісні 

 Believe in Me (пісня ATB)
 Believe in Me (пісня Ленні Кравіца)
 Believe in Me (пісня Дена Фогелберга), 1984
 Believe in Me (пісня Бонні Тайлер), 2013